Винди може да се односи на:

 Винди (или Венди, Венеди), Западни Словени који су живели у близини германских насеља
 Винди (или Венди), Немци тако зову Лужичке Србе

Види још 
 Венди
 Венеди
 Венети